Пальмира — греческое название древнего сирийского города Тадмор. Также может означать:

Топоним 
 Пальмира — название ряда городов в США (в штатах Иллинойс, Индиана, Мэн, Небраска, Нью-Джерси, Пенсильвания, Юта, Виргиния, Висконсин и др.):
 Пальмира (Миссури) — город в штате Миссури в США, административный центр округа Мэрион.
 Пальмира — название атолла в Тихом океане, находящегося под юрисдикцией США.
  — пригород Перта (Австралия).
 Пальмира — посёлок на Украине, в Золотоношском районе Черкасской области.
 Пальмира — город в провинции Сьенфуэгос, Куба
 Пальмира — город в Колумбии.
 Пальмира — аэропорт города.
 Пальмира — аэродром сирийских ВВС.
 Пальмира — парк в Москве.

Фильмы 
 «Пальмира» — российский фильм 2020 года, режиссёр Иван Болотников.
 «Пальмира» — российский фильм 2022 года, режиссёр Андрей Кравчук.

Другое 
 «Пальмира» — футбольный клуб из Одессы, Украина.
 «Пальмира» — российское издательство (СПб.)

См. также 
 Северная Пальмира (значения)
 Одесса — т. н. «Южная Пальмира»
 Пальмировая пальма

Примечания